Националният отбор по волейбол на Канада представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на олимпийски игри и има един бронзов медал.

Олимпийски игри

Световно първенство

Световна лига по волейбол 
 1990 – не участва
 1991 – не участва
 1992 – не участва
 1993 – не участва
 1994 – не участва
 1995 – не участва
 1996 – не участва
 1997 – не участва
 1998 – не участва
 1999 – не участва
 2000 – не участва
 2001 – не участва
 2002 – не участва
 2003 – не участва
 2004 – не участва
 2005 – не участва
 2006 – не участва
 2007 – не участва
 2008 – не участва

Канада
Спорт в Канада